Ока́:

Топоним

Реки 
 Ока — река в европейской части России, крупнейший из правых притоков Волги.
 Ока (приток Ангары) — река в Восточной Сибири.
 Ока (приток Куньи) — река в Тверской области.
 Ока (приток Ика) — река в Башкортостане.
 Ока (приток Оми) — река в Западной Сибири, приток Оми.
 Ока (река в Испании) — река на севере Испании, приток Эбро.

Населённые пункты 
 Ока — посёлок железнодорожной станции в Московской области России.
 Ока — деревня в канадской провинции Квебек.

Торговые марки 
 «Ока» — микролитражный легковой автомобиль.
 «Ока» — марка велосипеда.
 «Ока» — марка холодильников, выпускаемых с 1950-х годов ЗАО «Муромский холод».
 «Ока» (81-760/761) — модель вагонов метрополитена, выпускаемых с 2010 года.
 «Ока» — серия сухогрузных речных судов.
 «Ока» — выпускавшаяся с 1975 года модель электронных кассовых аппаратов торговой сети СССР, разработанная на Рязанском заводе счётно-аналитических машин.

Вооружение 
 Ока (ОТРК) (ОТР-23) — ракетный комплекс.
 Ока (2Б1) — миномётная установка.
 Yokosuka MXY7 Ohka — японский самолёт-снаряд конца Второй мировой войны.

Ботаника 
 Ока — растение семейства кисличные.

Другое 
 Ока — единица веса в Турции, Греции, Египте.
 Ока — железнодорожная станция в городе Серпухове.
 «Ока» — футбольный клуб из Коломны.
 «Ока» — футбольный клуб из Ступино.

ОКА 
 Отдельная Кавказская армия — название до 1923 года Кавказской Краснознамённой армии.
 Отдельная Краснознамённая армия
 ОКА (эксперимент) — установка на ускорителе У-70 в ИФВЭ.

Фамилия 
 Ока, Маси (род. 1974) — американский и японский актёр, мастер спецэффектов.
 Ока, Масафуми (1962—1975) — японский юный поэт-самоубийца.
 Ока, Мигель Анхель (род. 1970) — испанский ватерполист.
 Ока, Такадзуми (1890—1973) — японский военный деятель, вице-адмирал, военный преступник.
 Ока, Томо (род. 1976) — японский бейсболист.